

Населені пункти та їхні частини

 Красувка — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Красувка — село в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Красувка — частина села Ольшини в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Красувка — частина села Зверник у гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Красувка — колонія в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки